Новокраю́шкино — село в Первомайском районе Алтайского края России. Входит в состав Северного сельсовета.

География 
Село находится у реки Кашкарагаиха (приток Чумыша).

 Климат

Климат континентальный. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет 160-170 дней, абсолютный минимум температуры воздуха достигает -50 °C. Средняя температура января −19,9 °C, июля — +19 °C. Безморозный период длится 110–115 дней, абсолютный максимум температуры воздуха достигает +33-35 °C. Годовое количество атмосферных осадков – 360 мм.

 Уличная сеть

В селе 6 улиц: Ленина, Боровая, Дачная, Заречная, Центральная, Школьная и переулок Южный.

 Расстояние до:

 районного центра Новоалтайск: 41 км.
 краевого центра Барнаул: 48 км.

 Ближайшие населенные пункты

Северный 7 км, Первомайское 7 км, Голышево 10 км, Новоповалиха 11 км, Таловка 12 км, Старокрайчиково 14 км, Лебяжье 15 км, Волга 16 км, Акулово 16 км, Рогуличный 17 км.

Население

История 
По сведениям краеведа, специалиста по истории заселения Верхнего Приобья Ю. С. Булыгина, Новокраюшкино основано в 1782 году.

Новокраюшкино получило название по фамилии первых поселенцев. «Первые поселенцы — братья Краюшкины». Словообразование «ново» свидетельствует о времени образования села, так как рядом существовала деревня Краюшкино. Старожилы села говорят: «Рядом уже было Краюшкино, поэтому деревню назвали Новокраюшкино».

В 1859 году в деревне насчитывалось 27 дворов, проживало 74 мужчины и 82 женщины.

Ново-Краюшкино при речке Кошкаргаихе в переписи 1893 года относится к Тальменской волости Барнаульского уезда: в деревне 86 дворов, 228 мужчин и 230 женщин.

В Справочнике Округов Юго-Западной Сибири от 1928 года стоит другая дата образования деревни Ново-Краюшкино — 1791 год. На 1928 год село относится к Белоярскому району Барнаульского округа.

Инфраструктура 
В селе есть магазины, ФАП, клуб и библиотека, а также МКОУ «Новокраюшкинская ООШ» и детский сад.

 Транспорт

Село соединяет с районным и областным центром федеральная автомагистраль Р-256 Чуйский тракт (Новосибирск—Бийск—Монголия) и сеть региональных автодорог . Между областным и районным центрами налажено автобусное сообщение .
Ближайшая крупная железнодорожная станция Алтайская находится в городе Новоалтайск.

Примечания 

Населённые пункты Первомайского района (Алтайский край)